Frashëri:
 Abdyl Frashëri (1839-1892)
 Mehdi Frashëri (1874-1963)
 Midhat Frashëri (1880-1949)
 Naim Frashëri (1846-1900)
 Sami (Bey) Frashëri (1850-1904)

Se også 
 Frashër